Kleinstein steht für:

 Kleinstein (Sächsische Schweiz), Berg in der rechtselbischen Sächsischen Schweiz

Kleinstein ist der Familienname folgender Personen:

 Rita Kleinstein (* 1962), israelische Sängerin

Siehe auch:
 Klein Stein